Агара— топоним:

 Агара — древнее название реки Берда, расположенной на юге Украины.
 Агара (Грузия) — посёлок городского типа в Карельском муниципалитете края Шида-Картли в Грузии.
 Агарский монастырь — монастырский комплекс Грузинской Православной церкви в Ахалцихском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия в Грузии.